Pedal (música), en harmonia, so prolongat;
 Pedal (piano), part d'un piano 
 Pedal o pedaler, part d'un orgue 
 Pedal d'efectes per a guitarra elèctrica 
 Pedal de bicicleta, part d'una bicicleta;
 Pedal de canvi, part d'un automòbil;
 Pedal d'home mort, mecanisme de seguretat en les locomotores
 Pedal de bicicleta, mecanisme de suport que contenen les bicicletes des de 1860